Hajen-klass kan avse:
Hajen II-klass – en svensk ubåtsklass som tjänstgjorde 1920–1943.
Hajen III-klass – en svensk ubåtsklass som tjänstgjorde 1957–1980.

Se även 
HMS Hajen, förgreningssida till de tre svenska ubåtar som burit namnet HMS Hajen.

Ubåtsklasser